Rationalisierung steht für:

 Rationalisierung (Soziologie)
 Rationalisierung (Ökonomie)
 Rationalisierung (Psychologie)
 Rationalisierung (Bruchrechnung)
 Rationalisierung (Gesundheitswesen)
 Post-purchase rationalisation

Siehe auch: